Wehmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wehmeyer (1919–1942), deutscher Luftwaffenoffizier
 Bernd Wehmeyer (* 1952), deutscher Fußballspieler und Klubmanager
 Bernhard Heinrich Wehmeyer (1809–1880), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Berthold Wehmeyer (1925–1949), letzter in West-Berlin hingerichteter Straftäter
 Grete Wehmeyer (1924–2011), deutsche Pianistin und Musikwissenschaftlerin
 Katrin Wehmeyer-Münzing (* 1945), deutsche Dichterärztin
 Lewis Edgar Wehmeyer (1897–1971), US-amerikanischer Pilzkundler
 Michael Wehmeyer (* 1954), deutscher Musiker und Filmeditor
 Walter Wehmeyer (* 1962), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Wehmeyer (Unternehmen), zuletzt Wehmeyer Lifestyle GmbH, ehemalige Textil-Einzelhandelskette
 Wehmeyer-Denkmal in Gotha (Thüringen), Gedenkstein im Schlosspark aus dem Jahre 1813
 Wehmeier